de Engelse naam voor de Slag om de Ardennen
 Battle of the Bulge (1965), een film van Ken Annakin met Henry Fonda